Михе́ев — русская фамилия, образованная от имени ; женская форма — .

Известные носители 
 Братья Михеевы (Александр, Виктор, Владимир, Иван, Михаил, Павел, Пётр, Семён, Фёдор Дмитриевичи) — девять братьев-участников Великой Отечественной войны.

A 
 
 
 
 Михеев, Андрей Васильевич (род. 1987) — российский футболист, полузащитник.
 Михеев, Анжелий Михайлович (1935—1999) — председатель Кировского горисполкома (1990—1991), глава администрации г. Кирова (1991—1994); Заслуженный строитель РФ (1994), лауреат премии Совета Министров СССР (1974).
 Михеев, Артём Олегович (род. 1987) — российский футболист.
 Михеев, Артур Вячеславович (Беркут; род. 1962) — российский рок-музыкант, вокалист групп «Автограф», «Ария» и др.

В 
 Михеев, Вадим Владимирович (1899—1981) — советский невролог, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 
 
 Михеев, Виталий Вячеславович (1970) — российский самбист и дзюдоист.
 
 Михеев, Всеволод Леонидович (1935) — советский и российский учёный-физик, лауреат премии Ленинского комсомола (1967) и Государственной премии СССР (1975).
  (род. 1973) — российский футболист, игрок в мини-футбол, тренер.

Г

Д 
 Михеев, Дмитрий Романович (1931—2011) — российский экономист, профессор ПермГУ и ПермГТУ.

Е 
 Михеев, Евгений Иванович (в монашестве Евмений; род. 1942) — епископ Русской православной старообрядческой церкви, епископ Кишинёвский и всея Молдавии.

И

К 
 Михеев, Константин Захарович (1824—1902) — русский военный архитектор, полковник, академик Императорской Академии художеств.

Л 
 Михеев, Леонид Тихонович (род. 1924) — деятель советской оборонной промышленности, генеральный директор НПО «Ленинец», лауреат Государственной премии СССР.

М

Н

О

П

С

Ю 
 Михеев, Юрий Викторович (род. 1947) — педагог СУНЦ НГУ, соавтор ряда учебников по математике.

Я 
 Михеев, Ярополк Леонидович (1930—2019) — атаман ВВД за рубежом, публицист.

См. также